Kaakkurisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Kaakkurisaari (ö i Rovaniemi), Lappland,  (0 ha)
2. Kaakkurisaari (ö i Östra Lappland, lat 66,79, long 26,67), 
3. Kaakkurisaari (ö i Östra Lappland, lat 66,84, long 26,84),  (3 ha)
4. Kaakkurisaari (ö i Norra Lappland),  (0 ha)
5. Kaakkurisaari (ö i Tunturi-Lappi), Lappland,  (0 ha)
6. Kaakkurisaari (ö i Pautujärvi, Enare), ö, Lappland, Norra Lappland,  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar